Генна́дий Степа́нович Пе́йчев  (8 октября 1951, Сатка, Челябинская область — 25 декабря 2021, Санкт-Петербург) — советский и российский архитектор г. Санкт-Петербург. Известен участием в установке различных мемориалов и памятных знаков. Сооружения, созданные при его участии, характеризуются высокой экспрессией и простотой форм.

Пейчев участвовал в ряде художественных выставок, в том числе «Петербург-2003», был упомянут в завещании В. Г. Козенюка как будущий продолжатель возведения памятника Александру Невскому, принимал участие в конкурсе проектов памятника И. А. Бродскому на Васильевском острове (получил третье место). На открытии пейчевских памятников можно было встретить многих государственных и общественных деятелей. Известность Пейчева привлекала к нему внимание злоумышленников, вскоре после открытия памятника морякам он был ограблен.

Основные работы 
 Монументально-декоративная скульптура заяц (скульптор В. Петровичев) (Заячий остров, 2000);
 Памятник Александру Невскому (площадь Александра Невского, 2002);
 Мемориал памяти АПРК «Курск» на Серафимовском кладбище Петербурга (2003);
 Декоративная скульптура телефон около Некрасовского телефонного узла (Санкт-Петербург, 2004);
 Памятник А. Н. Бахтину на его могиле на Смоленском Православном кладбище (2006 год);
 Мемориальная доска в честь С. А. Колбасьева (Моховая ул., 2007);
 Памятник жертвам репрессий (Левашовская пустошь, 2007).

Примечания 

Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Санкт-Петербурга